Іван Федоров — власне ім'я та прізвище, також подальша назва відеопродукції й монет. Складається з ім'я Іван (Іоан) та прізвища Федоров.

Імена персон 
Іван Федоров (1520 — 1583) — перший російський і українській друкар.

Іоан Федоров (священник) (? — 1941) — ієрей, священномученик, місцево шановний святий Української Православної Церкви.

Федоров Іван Григорович (1921 —1983) — льотчик, генерал-майор, Герой Радянського Союзу.

Федоров Іван Євграфович (1914 — 2011) — полковник, льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу.

Федоров, Іван Михайлович (псевдонім Янка Мавр) (1883 — 1971) — білоруський письменник, перекладач та драматург. 

Федоров Іван Сергійович (нар. 1988) — міський голова Мелітополя. 

Федоров Іван Пилипович (1917 — 1988) — радянський поет.

Фільмографія 
«Іван Федоров» або «Одкровення Іоанна Першодрукаря» — радянський телевізійний художній фільм 1991 року.

Монети 
1 карбованець «400-річчя з дня смерті першодрукаря Івана Федорова» — ювілейна монета СРСР.

Іван Федоров — срібна ювілейна монета НБУ.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Усі сторінки неоднозначності
